Apatema är ett släkte av fjärilar. Apatema ingår i familjen Symmocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Apatema